Geografie:
 Steward (Illinois)

Functies:
 Steward (luchtvaart)
 Grondsteward
 Steward (scheepvaart)
 Conducteur, bij sommige spoorbedrijven steward genoemd
 Voetbalsteward, iemand die wordt ingezet voor beveiligingswerkzaamheden rond een voetbalwedstrijd 
 Steward (Formule 1)

Personen:
Herbie Steward (1926), een Amerikaans jazzsaxofonist

Zie ook
 Stewart
 Stuart